Covela es un topónimo gallego que puede referirse a:
Covela, parroquia del municipio de O Incio.
Covela, lugar de la parroquia de Saavedra, en el municipio de Begonte.
Covela, lugar de la parroquia de O Barón, en el municipio de O Carballiño.
Covela, lugar de la parroquia de Meaño, en el municipio de Meaño.